Флемминг Кристенсон (, род. ) — норвежский шахматист, мастер ФИДЕ (2004).

Шахматная карьера 
Серебряный призёр чемпионата Норвегии 2003 г. (разделил 1—2 места с Б. Эстенстадом и уступил в дополнительном матче). Серебряный призёр юношеского чемпионата Норвегии 1996 г. (в категории до 18 лет). Участник дележа 3-го места в юниорском чемпионате Норвегии 2000 г.

В составе сборной Норвегии участник Кубка Скандинавии для шахматистов до 20 лет (1997 г.) и до 18 лет (1999 г.), Турнира четырёх наций для шахматистов до 20 лет (1998 г.).

Участник юношеского чемпионата Европы 1999 г. (в категории до 18 лет).

Участник турнира северных стран 2001 г.

Участник Кубка европейских клубов 2018 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Кристенсона в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Кристенсона на сайте 365Chess
 Личная карточка Ф. Кристенсона на сайте Olimpbase

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Мастера ФИДЕ по шахматам